Rozgrywki o Puchar Rumunii w piłce siatkowej mężczyzn w 2010 roku zainaugurowane zostały 15 października. 

Rozgrywki składały się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinału i finału. W 1/8 finału znalazły się beniaminki oraz drużyny z miejsc 5-10 najwyższej klasy rozgrywek ligowych 2009/2010. Zespoły, które w sezonie 2009/2010 sklasyfikowane zostały na miejscach 1-4, rywalizację rozpoczęły od ćwierćfinałów.

Finał rozegrany został 18 października w Sala Sporturilor "Lascăr Pană" w Baia Mare.

Zdobywcą Pucharu Rumunii została drużyna .

Terminarz

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

2010 w piłce siatkowej
Puchar Rumunii w piłce siatkowej mężczyzn
2010 w Rumunii